Rozbicie dzielnicowe Rusi
 Rozbicie dzielnicowe (Tybet)
 Polska w okresie rozbicia dzielnicowego